Bathalaa kan verwijzen naar:
 Bathalaa (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven 
 Bathalaa (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven